Какпатас ( — топоним в Жамбылской области Казахстана.

 Какпатас — аул в Кордайском районе.
 Какпатас — средневековое городище, на западной окраине аула Какпатас